Oldcastle (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Oldcastle (Ierland), een Iers stadje in County Meath